Убойная сила-2 — второй сезон российского детективного телесериала «Убойная сила». Производство компании «Первый канал». Вышел на экраны в 2001 году.

Сюжет 
Плахова, Рогова и Шишкина переводят в главк. В новом подразделении герои предыдущих серий встречаются с новыми сослуживцами Максом Виригиным и Жорой Любимовым. Анатолий Дукалис возвращается в свой старый отдел. Сотрудники убойного отдела под началом начальника ГУВД Сан-Саныча занимаются раскрытием различных уголовных дел. Маша, секретарша Боголепова, которая могла стать невестой Плахова уезжает за границу и выходит замуж. Плахов знакомится с продавщицей из ларька Алёной.

Действие происходит приблизительно в 2000 году в Санкт-Петербурге. Действие серий «Миссия выполнима» (3 серии) также протекает в Лос-Анджелесе и Лас Вегасе.

В центре сюжета серии «Вне игры» которой находится смерть болельщика «Зенита», на самом деле имеет в своей основе реальные события. В 2000 году во время стычки двух групп футбольных фанатов погиб юный болельщик «Зенита» (правда это произошло за пределами стадиона). Событие, которое вызвало широкий общественный резонанс было положено в основу сценария.

Список серий 
 1. «Кредит доверия»
Плахова и Рогова из районного отделения отправляют на работу в главк. Пока они пакуются, в Петербург приезжает иностранная делегация представителей турфирм из Европы. Иностранцы интересуются, действительно ли в Петербурге так сильна преступность. Начальство вывозит их на постановочные места преступлений. И эти преступления раскрываются тут же с помощью «передовых технологий» и бывают в роскошных апартаментах рядовых сотрудников милиции, одолженных у бизнесмена. Но стоило только одному из иностранцев оказаться без присмотра, как тут же случилось страшное: его обокрали. За дело взялись Плахов и Рогов. Представитель турфирмы Патрик оказывается в настоящей милиции, на настоящем месте преступления и в настоящей квартире сотрудника милиции.

 2. «Двойной угар»
Убит врач психиатрической больницы. В интересах расследования дела Вася Рогов вынужден на некоторое время стать пациентом клиники. Он делает вид, что считает себя лейтенантом Коломбо.
 3. «След бумеранга» по одноимённой повести Андрея Кивинова
Игорь Плахов, как и все люди, когда-то учился в школе. И были у него приятели одноклассники. Двое из них стали бизнесменами, третий — бандитом, четвёртый — банкиром. А Плахов стал милиционером. Пятнадцать лет спустя после выпускного вечера их пути вновь пересеклись, и теперь жизнь одних зависят от воли других, причем каждый считает себя правым.

 4. «Дачный сезон»
Весь «убойный» отдел сдает нормы ГТО. Этот ежегодный экзамен обязателен для всех сотрудников, невзирая на звание. Вместе с Плаховым и Роговым подтягивается на перекладине их новый коллега Макс Виригин. А в это время в городе совершается преступление: убивают двух милиционеров. Плахов начинает расследование. Переодетые в милицейскую форму бандиты решают угнать служебную машину Виригина: к несчастью, дача Макса находится рядом с их конспиративным сараем.

 5. «Практическая магия»
При загадочных обстоятельствах погибает колдун-шарлатан. И магия здесь ни при чём. Наши герои понимают, что «ритуальное» убийство совершено из-за денег. Очень больших денег.

 6. «Вне игры»
Во время футбольного матча на одной из трибун совершено убийство. Под подозрение попадают болельщики. Но Плахов и Рогов выясняют, что это провокация.
 7. «Смягчающие обстоятельства» по повести Андрея Кивинова «Смягчающее обстоятельство»
Муж отомстил за изнасилование жены, забив негодяев молотком. Жора Любимов из сочувствия составляет версию превышения самообороны, подбрасывает нож и требует изменить показания. Плахов знакомится с девушкой Алёной, которую постоянно избивает отчим. Однажды Алёна случайно убивает отчима-алкоголика…

 8. «Способный ученик».
В «убойный» отдел на стажировку приходит курсант МВД Паша Нечаев. Шефство над ним поручается Васе Рогову. Как раз и дело подходящее подворачивается: у женщины пропал муж. Вроде бы все просто: допросить жену, произвести обыск. Паша, в стремлении отличиться, берет инициативу в свои руки. Но результаты его работы очень скоро повергают в неописуемый ужас доверчивых наставников.

 9 — 11. «Миссия выполнима» по одноимённой повести Андрея Кивинова.
Кинопродюсер Алехин, проживающий в США, передает в подарок своему приятелю Кириллову бутылку виски. Сделав глоток из этой бутылки, Кириллов умирает на месте. А через некоторое время эксперты находят в остатках напитка сильный яд. Алехин потрясен случившимся, но полностью отрицает свою причастность к убийству. Милиция приходит к выводу о том, что убийцу нужно искать в Америке. Молодые, но уже очень известные в городе оперативники Игорь Плахов и Василий Рогов отправляются в командировку в Лос-Анджелес. Там их встречает Евгений Митин — консультант полиции Лос-Анджелеса по русским эмигрантам. Митин становится их главным помощником в расследовании. Вместе они наводят справки о фирме, с которой был связан бизнес погибшего Кириллова. Выясняется, что она принадлежит местному преступному авторитету по кличке «Граф».

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Евгений Аксёнов, Александр Бурцев, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, Вячеслав Сорокин, Родион Нахапетов (Серии 8-10)
 Сценаристы: Олег Дудинцев, Андрей Кивинов
 Операторы: Андрей Жегалов, Александр Корнеев, Юрий Шайгарданов
 Композиторы: Игорь Матвиенко, Владислав Панченко, Станислав Важов
 Художник: Владимир Банных
 Продюсеры: Михаил Кирилюк, Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Родион Нахапетов (8-10 серии)
 Производство: Урсус-фильм по заказу ОРТ

Роли

В главных ролях 
 Константин Хабенский — капитан милиции Игорь Сергеевич Плахов 
 Андрей Федорцов — старший лейтенант милиции Василий Иванович Рогов 
 Сергей Кошонин — майор милиции Максим Павлович Виригин 
 Евгений Ганелин — майор милиции Георгий Максимович Любимов

В ролях 
 Александр Тютрюмов — подполковник милиции Сергей Аркадьевич Егоров, начальник штаба ГУВД
 Семён Стругачев — капитан милиции Семён Черныга
 Анвар Либабов — эксперт
 Евгений Леонов-Гладышев — майор милиции Анатолий Павлович Шишкин, начальник убойного отдела
 Георгий Штиль — Фёдор Ильич, тесть Рогова
 Ольга Калмыкова — тёща Рогова
 Виктор Соловьев — капитан/майор милиции Григорий Стрельцов
 Виктор Костецкий — Сан Саныч Максимов, генерал милиции начальник ГУВД
 Сергей Мурзин — Борис Кравченко, друг Плахова
 Александра Флоринская — Лиза
 Николай Устинов — Паша, санитар в психбольнице
 Алексей Девотченко — Зябликов (умер во 2-й серии)
 Леонид Неведомский — Павел Виригин, отец Максима
 Артур Ваха — Ставриди
 Вадим Романов — муж Нади
 Илья Баскин — Макаров, шеф русской мафии (озвучивает Вадим Гущин) 
 Александр Кратиров — Сергей Засыпин, менеджер фирмы «Транскорпорейшн» 
 Вилле Хаапасало — Патрик Хендсон
 Родион Нахапетов — Евгений Митин 
 Алексей Севастьянов — Бритый, пациент больницы
 Виктор Бычков — Альберт Померанцев 
 Евгений Лазарев — режиссёр Алёхин 
 Фёдор Лавров — бандит «Перхоть» (убит Максимом Виригиным)
 Ирина Горячева — Надя
 Александра Родина — девушка
 Сергей Русскин — пациент клиники
 Борис Бирман — Стас (убит киллером Гамида)
 Ксения Раппопорт — жена Стаса
 Олег Чернов — Костя Малахов (убит людьми Гамида)
 Егор Томошевский — Паша Нечаев, стажер
 Виктор Смирнов — «Нострадамус»
 Юлия Рудина — Алёна 
 Марина Засухина — Люда
 Елена Вершинина — Алка — «Катастрофа» (арестована)
 Сергей Мосьпан — «Шнифт»
 Владимир Разыграев — «Гнутый»
 Алексей Крымов — отчим Алёны 
 Наталья Лапина — Валерия Жаркова (фильм 9-й)
 Михаил Самочко — директор фирмы (фильм 4-й)
 Бангис Счастливый — эпизод (фильм 6-й)
 Игорь Жижикин — Борис (фильм 9-й)
 Динара – торговка рыбой, мамбетка
 Сергей Лосев - Мудролюбов, директор крупной фирмы (8 серия)

Ссылки 
 Убойная сила — информация о 2-м сезоне сериала и его актерах на uboynayasila.ru
 Сериал на kinoteatr.ru
 «Убойная сила» 2-й сезон на IMDb.com

Примечания 

Сезоны телесериала «Убойная сила»
Телесезоны 2001 года